Charapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Charapán, ort, Michoacán de Ocampo, Charapan, 
 Charapan (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar